Aniceto Arce ist der Name folgender Personen:

* Aniceto Arce Ruiz (1824–1906), bolivianischer Politiker, Präsident von 1888 bis 1892

Aniceto Arce ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Provinz Aniceto Arce, Provinz im Departamento Tarija, Bolivien
 Estación Aniceto Arce, Bahnhof in Sucre, Bolivien